Мэри Лиллиан Эллисон (; 22 июля 1923 года — 2 ноября 2007 года), более известная под псевдонимом Невероя́тная Му́ла () — американский рестлер. В 1956 году завоевала титул чемпиона мира среди женщин NWA и удерживала его почти 30 лет. В 1980-х годах перешла в World Wrestling Federation (WWF), где её представляли как рекордсменку по удержанию титула среди всех спортсменов в любом профессиональном спорте. Согласно WWE, она первая чемпион WWF среди женщин и завоёвывала этот титул 4 раза. Свой последний чемпионский титул она завоевала в 1999 году в возрасте 76 лет.

Ранние годы 
Мэри Лиллиан Эллисон родилась в 1923 году в округе Кершо, Южная Каролина, а выросла неподалёку от Колумбии, в Токиеду. Её отец был частично чероки, а мать имела ирландские корни. Эллисон была самой младшей из детей. Когда ей было восемь лет, её мать умерла от рака и Мэри отправили к бабушке по отцу, где она жила и подрабатывала на хлопковой ферме родственника. В 10 лет, благодаря отцу, она увидела местные соревнования по борьбе. Затем она возвращается в Колумбию, заканчивает среднюю школу и в 14 лет выходит замуж за 21-летнего Уолтера Кэролла и вскоре рожает в браке дочь. После родов она разводится с супругом и в 15 лет начинает свою карьеру.

Карьера в рестлинг 
Карьера Мулы началась с сотрудничества с Билли Вулфом, который в то время (1949 год) был одним из ведущих промоутеров для женщин и супругом Милдред Берк, победительницы чемпионата мира среди женщин. Берк была кумиром для Мулы с самого детства, когда она впервые увидела соревнования по борьбе. Эллисон смогла встретиться на ринге и с Милдред Берк, и с Мэй Янг, самыми известными в то время женщинами-рестлерами. В ранние годы её карьеры — с 1949 по 1955 — у Мулы был роман с рестлером Джонни Лонгом, за которого она вышла замуж. Из-за разногласий с Вулфом, Мула ушла к промоутеру Джеку Пфеферу и некоторое время сопровождает выходы на ринг рестлера Бадди Роджерса, а затем мексиканца Тони Оливаса. В 1955 году Эллисон уходит к промоутеру Винсенту Макмэну.

В 1956 году Эллисон выигрывает чемпионат мира среди женщин, победив Джуди Грейбл. С этого момента начинается самая длинная династия женщины-рестлера в истории спорта, а также после этого матча Мэри Эллисон получает от своего промоутера прозвище Невероятная Мула. Получив титул чемпиона мира среди женщин по версии NWA, она успешно защищала его в течение десяти лет, побеждая снова Джуди Грейбл, Донну Кристанелло и других звёзд ринга своей эпохи.

В 1967 году Мула проигрывает Бетт Баучер, но буквально через несколько недель в матче-реванше возвращает пояс чемпиона снова. В 1972 году Мула стала первой женщиной-рестлером, которой разрешили выступать в «Мэдисон-сквер-гарден» (ранее бои между женщинами там были запрещены). Именно благодаря Невероятной Муле был снят запрет на женскую борьбу на территории штата Нью-Йорк. В 1976 году она проигрывает Сью Грин, но вскоре снова восстанавливает свой титул, в 1978 году проигрывает Эвелин Стивенс и через несколько дней возвращает пояс чемпиона и ещё шесть лет остаётся непобеждённой.

С 1983 года Мула согласилась появляться в боях только для WWF и стала первым чемпионом WWF среди женщин. Она уступила его Венди Рихтер, но потом снова выиграла у неё бой и в течение 1985—1986 была чемпионом. В 1995 Мула стала первой женщиной-рестлером, попавшей в Зал славы WWF.

В 1999 году 75-летняя Мула победила Айвори и стала самой старшей женщиной-рестлером с титулом чемпиона WWF. Через неделю она проигрывает бой и теряет звание.

Вместе с супругом Джонни Лонгом, Мула брала учеников с 1950-х годов. В 1980-х она основала Женскую Международную Ассоциацию Борьбы, в 1990-е годы открывает школу рестлинга в Колумбии, Южная Каролина, и берёт в ученики не только женщин, но и мужчин.

Личная жизнь 
Мэри Эллисон после развода с Джонни Лонгом была замужем в течение 9 лет за рестлером Бадди Ли, развелись в 1970 году. С 1991 года Мула проживала в доме своей семьи, в Колумбии, вместе с подругами и коллегами по рестлингу — Мэй Янг, Донной Кристанелло и своей ученицей, карликом, Кейт Гласс.

Дочь Мулы от Уолтера Кэрролла — Мэри Остин, также у Невероятной Мулы 6 внуков.

Мула скончалась в 2007 году от сердечного приступа.

Титулы и награды 
 Cauliflower Alley Club
 Ladies Wrestling Award (1997)

 National Wrestling Alliance
 NWA Women’s World Tag Team Championship (2 раза) — с Тони Роуз
 NWA World Women’s Championship (5 раз)

 Pro Wrestling Illustrated
 PWI Stanley Weston Award (1991)

 Зал славы и музей рестлинга
 Введена в Зал славы в 2003 году

 World Wrestling Federation
 Чемпион WWF среди женщин (4 раза)
 Зал славы WWF (1995)

 Wrestling Observer Newsletter
 Худший матч года (1984) против Венди Рихтер 23 июля

 Другие
 JWPA Women’s Championship
 USA Women’s Wrestling Championship

Литература

Примечания

Ссылки 
 WWE Hall of Fame Profile
 FabulousMoolah.com
 Fabulous Moolah на Online World of Wrestling

Женщины-рестлеры США
Члены Зала славы WWE
Рестлеры, известные под псевдонимами
Промоутеры рестлинга